Magnani ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Magnani (1908–1973), italienische Schauspielerin
 Cesare Ricotti-Magnani (1822–1917), italienischer Generalleutnant
 Donna Magnani, US-amerikanische Theater- und Filmschauspielerin, Filmschaffende, Tänzerin und Choreografin
 Enrique Magnani (1908–1987), uruguayischer Politiker
 Franca Magnani (1925–1996), italienische Journalistin

 Giovanni Magnani, rumänisch-italienischer Unternehmer
 Heinrich Magnani (1899–1979), deutscher katholischer Priester
 José Magnani (1913–1966), brasilianischer Radrennfahrer 
 Joseph Magnani (1911–1975), US-amerikanischer Radsportler
 Paolo Magnani (* 1926), Altbischof von Treviso
 Primo Magnani (1892–1969), italienischer Radrennfahrer
 Sabina Magnani von Petersdorff (* 1955), italienische Kunsthistorikerin und Publizistin

Siehe auch:
 Magnini
 Maniani